Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу Кінг не кваліфікувалась. Навратілова грала в парі з Пем Шрайвер і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш з рахунком 6–0, 7–6.

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Тур WTA 1981
Чемпіонат Туру WTA